El Condado de Van Buren es el nombre asignado a cuatro condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Van Buren (Arkansas)
 Condado de Van Buren (Iowa)
 Condado de Van Buren (Míchigan)
 Condado de Van Buren (Tennessee)
 Condado de Cass (Misuri), antiguamente conocido como condado de Van Buren.